Parmar ist der Familienname folgender Personen:

 Parul Dalsukhbhai Parmar (* 1973), indische Parabadmintonspielerin
 Sarena Parmar (* 1986), kanadische Schauspielerin